Le tournoi de tennis d'Auckland est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1998, classée en catégorie Tier IV, se dispute du 5 au .

Dominique Monami remporte le simple dames. En finale, elle bat Silvia Farina, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Nana Miyagi et Tamarine Tanasugarn.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Auckland
 Saison 1998 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1998
Auckland
Sport en Nouvelle-Zélande en 1998
Tennis en janvier 1998